The Creation, engleski rock sastav
Creation (japanski rock sastav)